Константинович — фамилия:

 Константинович — дворянский род, внесенный в Список дворянских родов Минской губернии и в Список дворянских родов Гродненской губернии.
 Константинович, Александр Петрович (1832—1903) — русский государственный деятель, генерал-лейтенант, Тургайский и Бессарабский губернатор.
 Константинович, Михаил Фёдорович (1812—1867) — русский врач;
 Константинович, Наталья (1882—1950) — принцесса Черногорская после брака, жена принца Мирко Дмитрия.

Примечания

См. также 
 Константиновичи — дети великого князя Константина Константиновича Романова и великой княгини Елизаветы Маврикиевны (урождённой принцессы Саксен-Альтенбургской; 1865—1927)